Stenocaecilius är ett släkte av insekter. Stenocaecilius ingår i familjen fransvingestövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fransvingestövsländor
Stenocaecilius